Девственность:

 Девственность — в физиологическом смысле состояние женского или мужского организма до момента первого сексуального контакта.
 «Девственность» — роман Н. А. Крашенинникова.
 «Девственность»  — чехословацкий художественный фильм режиссёра  Отакара Вавры, снятый в 1937 году.
 «Девственность» — документальный фильм режиссёра Виталия Манского, снятый в 2008 году.